Auerochs ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Auerochs (* 1960), deutscher Literaturwissenschaftler
 Georg Friedrich von Auerochs (1657–1731), Hessen-kasselscher General

Siehe auch:

 Auerochse
 Aurochs